Wimbledon 2005 – trzeci w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 20 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Mistrzem zawodów po raz trzeci został Szwajcar Roger Federer, który tak jak w 2004 pokonał w finałowym pojedynku Andy'ego Roddicka. Finał singla u kobiet rozegrały Amerykanki Lindsay Davenport i Venus Williams, które wygrywały już na londyńskich kortach. Tym razem lepsza była Williams, zwyciężając tym samym po raz trzeci w tej imprezie. Nowymi mistrzami gry podwójnej u mężczyzn zostali Stephen Huss oraz Wesley Moodie. Para Huss-Moodie awansowała do turnieju głównego z eliminacji, a po drodze pokonała najwyżej rozstawione deble, w tym podczas finałowego meczu Boba i Mike'a Bryanów. W grze podwójnej u pań Cara Black obroniła tytuł z 2004, partnerując tym razem Liezel Huber.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 

 
 
 

Wimbledon 2005
2005 w Anglii